województwo zielonogórskie – województwo w latach 1950–1975
 województwo zielonogórskie – województwo w latach 1975–1998

en:Zielona Góra Voivodeship